Plaats in Indonesië
 Kertonegoro (Jenggawah), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Kertonegoro (Pakuniran), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java